Моллюски — мягкотелые животные.
 Контагиозный моллюск — дерматологическое заболевание